Яглом — еврейская фамилия. Известные носители:

 Яглом, Акива Моисеевич (1921—2007) — американский физик и математик, педагог.
 Яглом, Исаак Моисеевич (1921—1988) — советский геометр, автор книг по математике, профессор.

См. также 
 Яалом (значения)